Гебрайська абе́тка, Абе́тка мо́ви іври́т (, Алефбет Іврі), як і в більшості інших семітських мов, складається лише з літер, що позначають приголосні, тобто система письма є консонантною.

Голосні на письмі не позначаються, але в релігійних текстах, словниках і підручниках вони, так само як варіанти вимови приголосних, позначаються спеціальними діакритичними знаками (некудот — נקדות), розташованими над літерами, під ними або всередині. Крім того, напівголосні вав і йод можуть позначати відповідно звуки о(у) та і.

Також є знаки слабкий даґеш (який позначає перехід деяких щілинних приголосних клацальні) та сильний даґеш (який позначає подвоєння приголосного), які позначаються як крапка у середині приголосної літери, та мапік, який позначає, що літера 'ге' на кінці слова позначає приголосний h, і позначається крапкою у середині 'ге'.

Єврейська абетка 

П'ять літер мають кінцеву форму

Посилання 

Консонантні писемності
Гебрейська абетка
Євреї
Писемності світу
Абетка